Billy může být:

 jméno
 Billy Bishop (1894–1956) – kanadský stíhací pilot, letecké eso první světové války
 Billy Bob Thornton (* 1955) – americký herec, scenárista, režisér a hudebník
 Billy Boyd (* 1968) – skotský herec
 Billy Connolly (* 1942) – skotský komik, hudebník a herec
 Billy Corgan (* 1967) – americký zpěvák, kytarista, skladatel a textař známý ze skupiny The Smashing Pumpkins
 Billy Crystal (* 1948) – americký herec, spisovatel, producent, komik a filmový režisér
 Billy Dee Williams (* 1937) – americký herec, zpěvák a spisovatel (známý především jako Lando Calrissian z filmové série Star Wars)
 Billy Gibbons (* 1949) – americký zpěvák a kytarista
 Billy Graham (1918–2018) – americký evangelikální kazatel
 Billy Howerdel (* 1970) – americký kytarista a textař, zakladatel skupiny A Perfect Circle
 Billy Idol (* 1955) – anglický zpěvák, skladatel a herec
 Billy Joel (* 1949) – americký zpěvák a klavírista
 Billy the Kid (1859–1881) – americký psanec z 19. století
 Billy Konchellah (* 1961) – keňský běžec, dvojnásobný mistr světa v běhu na 800 m
 Billy Martin – více významů
 Billy Mays (1958–2009) – americký teleshoppingový prodavač
 Billy Name (1940–2016) – americký fotograf
 Billy Preston (1940–2006) – americký pianista a klávesista
 Billy Snedden (1926–1987) – australský politik
 Billy Wilder (1906–2002) – americký filmový scenárista a režisér židovského původu
 Billy Wright (1924–1994) – anglický fotbalista, legenda klubu Wolverhampton Wanderers FC
 Billy Zane (* 1966) – americký herec a režisér

 příjmení
 Jacques de Billy (1602–1679) – francouzský metematik

 zeměpisné názvy

 Billy (Allier) – sídlo ve francouzském departementu Allier
 Billy (Calvados) – sídlo ve francouzském departementu Calvados
 Billy (Loir-et-Cher) – sídlo ve francouzském departementu Loir-et-Cher
 Billy-Berclau – sídlo ve francouzském departementu Pas-de-Calais
 Billy-Chevannes – sídlo ve francouzském departementu Nièvre
 Billy-le-Grand – sídlo ve francouzském departementu Marne
 Billy-lès-Chanceaux – sídlo ve francouzském departementu Côte-d'Or
 Billy-Montigny – sídlo ve francouzském departementu Pas-de-Calais
 Billy-sous-Mangiennes – sídlo ve francouzském departementu Meuse
 Billy-sur-Aisne – sídlo ve francouzském departementu Aisne
 Billy-sur-Oisy – sídlo ve francouzském departementu Nièvre
 Billy-sur-Ourcq – sídlo ve francouzském departementu Aisne

 média
 Billy (román) – román amerického spisovatele Whitleyho Striebera
 Billy (seriál, 1979) – americký TV sitcom stanice CBS se Stevem Guttenbergem
 Billy (seriál, 1992) – americký TV sitcom stanice ABC s Billym Connollym
 Billy Bathgate – americký kriminální film z roku 1992
 Billy Budd – román amerického spisovazele Hermana Melvilleho
 Billy Elliot – britské filmové drama z roku 2000
 Billy lhář – román britského novináře a spisovatele Keitha Waterhouse
 Billy lhář (muzikál) – muzikál na motivy výše uvedeného románu
 Billy lhář (film) – britský film z roku 1963 na motivy výše uvedeného románu

 jiné
 Billy (plemeno) – plemeno psů
 Billy (kráter na Měsíci) – měsíční kráter
 Billy Talent – kanadská punkrocková skupina
 Lokomotiva Puffing Billy – jedna z prvních parních lokomotiv
 Billy (IKEA) – název série knihoven z produkce nábytkářského řetězce IKEA

Externí odkazy